XanaNews - darmowy, rozbudowany czytnik grup dyskusyjnych działający na platformie Microsoft Windows stworzony w środowisku Delphi. Jego głównym developerem jest Graeme Geldenhuys.

Funkcje:
 Wsparcie dla wielu serwerów NNTP
 Praca wielowątkowa - do 3 wątków na każdy serwer NNTP
 Wątkowane, wielokolumnowe, sortowane wyświetlanie wiadomości
 Wyświetlanie obrazów MIME w treści
 Oznaczanie nowych wiadomości
 Zaawansowane filtrowanie
 Dostęp do kodu źródłowego

Czytniki grup dyskusyjnych